Э́спен Йо́нсен (; род. 20 декабря 1979, Кристиансанн) — норвежский футболист, вратарь. Известен по выступлениям за «Русенборг». Выступал за сборную Норвегии.

Карьера

Клубная 
Начинал заниматься футболом в родном Кристиансанне в школе местного клуба «Вигёр». Первый профессиональный контракт подписал с другим клубом из Кристиансанна «Стартом», выступавшим в то время в норвежском Первом дивизионе. В 1999 году «Старт» занял третье место и получил право сыграть стыковой матч с двенадцатой командой чемпионата Норвегии «Стрёмсгодсетом». По итогам двух встреч (2:2 дома и 1:0 на выезде) «Старт» одержал победу и вышел в Типпелигу. В начале 2001 года перешёл в «Русенборг» из Тронхейма. В новом клубе долгое время был вторым вратарём после исландского голкипера Аурни Арасона, которому доверял главный тренер Нильс Арне Эгген. В первые два года за новый клуб провёл всего четыре официальные встречи. Однако когда в 2003 году Арасон перебрался в Манчестер Сити, Эспен прочно занял место в воротах «Русенборга». В этом сезоне он стал лучшим вратарём чемпионата Норвегии и получил вызов в национальную сборную вначале на товарищеские матчи, а затем и на игры отборочного турнира к чемпионату Европы 2004 года. В 2006 году после покупки канадского вратаря Ларса Хиршфельда вновь стал вторым вратарём команды. В 2008 году руководство команды приняло решение отдать Эспена в годичную аренду с правом выкупа в другой клуб Типпелиги «Стрёмсгодсет». В конце срока клуб не выкупил трансфер вратаря, а продлил срок аренды ещё на год. В 2009 году Йонсен вернулся в «Русенборг», чтобы попытаться вновь стать первым голкипером команды, однако две операции на колене поставили крест на его планах. Руководство команды в конце года предложило Эспену двухгодичный контракт на менее выгодных условия, но он от него отказался, став свободным агентом.

В начале 2010 года получил предложение от шведского АИКа, который искал замену травмированному Никласу Бергу, однако норвежец отказался от контракта. Не получив больше предложений, решил завершить футбольную карьеру.

В сборных 
Выступал за юниорские и молодёжные сборные Норвегии всех возрастов. 25 мая 2003 года дебютировал за национальную сборную Норвегии в товарищеском матче с командой Финляндии.

Достижения 
 Чемпион Норвегии (6): 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2009
 Обладатель кубка Норвегии: 2003
 Лучший вратарь чемпионата Норвегии: 2003

Образование 
После окончания футбольной карьеры поступил на медицинский факультет Норвежского университета естественных и технических наук в Тронхейме. Также является практикующим врачом в одной из больниц в родном Кристиансанне.

Семья 
Его младший брат Мариус также футболист. Играет за «Лиллестрём». Выступал за сборную Норвегии.

Религия 
Эспен — прихожанин Лютеранской свободной церкви. Занимается общественной деятельностью при поддержке церкви.

Матчи за сборную

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Старт» Кристиансанн
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Стрёмсгодсет»
Выпускники Норвежского университета естественных и технических наук